Томалла (фамилия)
 Томалла, Денис (род. 1992) — немецкий футболист.
 Томалла, Рихард (1903—1945) — деятель СС, архитектор концлагерей.